Honorowi obywatele Ljubljany (słoweń. Častni meščani mesta Ljubljana) – lista osób, którym rada miejska stolicy Słowenii, Lublany, przyznała tytuł honorowego obywatela tego miasta i umieściła ich nazwiska w Złotej Księdze Honorowych Obywateli (słoweń. Zlata knjiga ljubljanskih častnih meščanov).

Historia 
Tytuł nadawany jest od 1809. Pierwszą osobą, której został on przyznany był Janez Nepomuk Rosmann (1774-1837), słoweński prawnik i polityk. Najwięcej tytułów pochodzi z okresu monarchii habsburskiej (69), potem z czasów niepodległej Słowenii (38) oraz Królestwa SHS/Jugosławii (12) i Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (9).

Lista osób

Przypisy 

Historia Słowenii
Ljubljana